Гран-при Испа́нии 2015 года (официально Formula 1 Gran Premio de España Pirelli 2015) — автогонка, пятый этап чемпионата мира «Формулы-1» сезона 2015 года, прошла с 8 по 10 мая на трассе «Барселона-Каталунья».

Свободные заезды

Резервные пилоты

Квалификация 
Погода: Ясно. Сухо. Воздух +24 °C, трасса +45…47 °C

|}

Гонка 

|}

Круги лидирования

Положение в чемпионате после Гран-при 

Личный зачёт

Кубок конструкторов

 Примечание: в обе таблицы включены только первые 5 позиций.

Ссылки 
 
 
Результаты и график гонки

Гран-при Испании